Plusieurs cathédrales de l’Église catholique ont été nommées cathédrale Notre-Dame-des-Miracles :
 la cathédrale-basilique Notre-Dame-des-Miracles de Caacupé au Paraguay ;
 la  de  en Inde.

Voir aussi 
 
 
 

NotreDameMiracles
~NotreDameMiracles